Esa Keskinen, finski hokejist, * 3. februar 1965, Ylöjärvi, Finska.

Keskinen je v finski ligi igral za klube Koo-Vee Tampere, FPS Forssa, TPS Turku in Lukko Rauma, ob tem pa še za klub HV 71 v švedski ligi. S klubom TPS Turku je osvojil naslov finskega državnega prvaka v sezonah 1992/93 in 1999/00, s klubom HV 71 pa naslov švedskega državnega prvaka v sezoni 1994/95. Leta 1985 je bil kot 101. izbran na NHL naboru s strani kluba Calgary Flames, kljub temu pa v ligi NHL ni nikoli zaigral.

Za finsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil srebrno in bronasto medaljo, in šestih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po ene zlate in srebrne medalje. Leta 2004 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Koo-Vee Tampere
| Finska ml. liga
| 80/81
|
| 32
| 46
| 20
| 66
|
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 81
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|-
| FPS Forssa
| Finska 2. liga
| 81/82
|
| 27
| 14
| 18
| 32
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 82
|
| 5
| 3
| 0
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| FPS Forssa
| Finska 2. liga
| 82/83
|
| 15
| 5
| 14
| 19
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 83
|
| 5
| 5
| 2
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 83/84
|
| 31
| 10
| 25
| 35
|
| 0
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 84
|
| 7
| 4
| 8
| 12
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 84/85
|
| 35
| 11
| 22
| 33
|
| 6
|
| 10
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 85
|
| 7
| 6
| 14
| 20
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 85/86
|
| 36
| 18
| 28
| 46
|
| 4
|
| 7
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 86/87
|
| 44
| 25
| 36
| 61
| +7
| 4
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| -8
| 2
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 87/88
|
| 44
| 14
| 55
| 69
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 88/89
|
| 41
| 24
| 46
| 70
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 1
| 8
| 9
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 89/90
|
| 44
| 25
| 26
| 51
| -10
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 0
| 4
| 4
| -3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 90/91
|
| 44
| 17
| 51
| 68
| +3
| 14
|
| 4
| 2
| 6
| 8
|
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 2
| 5
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 91/92
|
| 44
| 24
| 45
| 69
|
| 12
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 92/93
|
| 46
| 16
| 43
| 59
| +7
| 12
|
| 12
| 1
| 6
| 7
| +2
| 4
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 93/94
|
| 47
| 23
| 47
| 70
| +15
| 28
|
| 11
| 5
| 4
| 9
| +1
| 4
|-
| TPS Turku
| Kontinentalni pokal
| 93/94
|
| 4
| 2
| 2
| 4
| +3
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 2
| 4
| 6
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 7
| 2
| 3
| 5
| +10
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 94/95
|
| 39
| 15
| 29
| 44
|
| 48
|
| 13
| 3
| 5
| 8
|
| 10
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 1
| 5
| 6
| +3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 95/96
|
| 39
| 18
| 41
| 59
|
| 18
|
| 4
| 0
| 5
| 5
|
| 2
|-
| HV 71
| Pokal federacij
| 95/96
|
| 3
| 1
| 8
| 9
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 1
| 3
| 4
| 0
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 96/97
|
| 34
| 9
| 27
| 36
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 97/98
|
| 46
| 16
| 29
| 45
| +11
| 24
|
| 3
| 0
| 4
| 4
| +1
| 0
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 98/99
|
| 45
| 3
| 22
| 25
| -9
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Evropska liga
| 99/00
|
| 3
| 0
| 2
| 2
| -3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 99/00
|
| 22
| 8
| 19
| 27
| +16
| 8
|
| 11
| 2
| 5
| 7
| +1
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 861
| bgcolor="#7FFF00" | 373
| bgcolor="#7FFF00" | 714
| bgcolor="#7FFF00" | 1087
| bgcolor="#7FFF00" | +56
| bgcolor="#7FFF00" | 396
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 88
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" | 59
| bgcolor="#7FFF00" | -3
| bgcolor="#7FFF00" | 28
|}

Zunanje povezave
 

Živeči ljudje
Finski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1985
Hokejisti KooVee Tampere
Hokejisti FPS Forssa
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti Lukko Rauma
Hokejisti HV 71
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih